Biborțeni se poate referi la:

 Biborțeni, localitate din România
 Bibco Biborțeni, companie producătoare de apă minerală din România
 Biborțeni (ape)